Meet The Orphans At The Zone es un mixtape que fue lanzado por Internet el 11 de junio de 2010. Este disco contiene temas de cantantes como Don Omar, Cosculluela, Kendo Kaponi y Syko "El Terror".

Canciones 

 Los Duros - Don Omar feat. Kendo Kaponi & Syko
 Ella Se Contradice (Remix) - Baby Rasta & Gringo ft. Chencho, Don Omar, Syko & Kendo Kaponi
 Chumbera (Remix) - Syko ft. J-King & Maximan, Chyno Nyno & Guelo Star
 Solo Un Minuto - Kendo Kaponi
 Si No Chicho Me Convierto En Hulk - Kendo Kaponi ft. Julio Voltio
 Sigo En La Mía - Syko ft. Cosculluela
 La Batidora, Part. 2 - Don Omar ft. Yaga & Mackie
 Más Melodía - Syko
 Sin Miedo A Morir - Wibal & Alex ft. Kendo Kaponi
 Good Looking - Don Omar
 Si o Si - Juno "The Hitmaker" ft. Kendo Kaponi
 Ángeles & Demonios - Syko ft. Don Omar & Kendo Kaponi
 Tu No Tienes Ni Un Peso (Remix) - Don Omar ft. Kendo Kaponi
 Brinca Cuica - Syko
 Hooka - Don Omar ft. Plan B
 Bienvenidos A Mi Mundo - Nova & Jory ft. Cosculluela & Syko
 Si Soy Yo - Syko
 La Calle Es Calle, La Música Es Música - Baby Rasta & Gringo ft. Kendo Kaponi & Chyno Nyno
 La Fama - Syko
 Prueba De Sonido - Don Omar feat. Kendo Kaponi
 No Me Ronke De Jodedor - Pacho & Cirilo ft. Kendo Kaponi
 El Duro (Remix) - Daddy Yankee ft. Kendo Kaponi, Don Omar & Baby Rasta
 El Dembow Del Emisol - Link-On feat. Emisol
 Te Iré A Buscar (Mambo) - Farruko ft. Baby Rasta, Don Omar & Sujeto De Oro 24-K
 Outro - DJ Lobo

Referencias 

Álbumes de Don Omar
Álbumes de 2010
Álbumes de reguetón